RNA steht für:
 Ulawa Airport (IATA-Code), Flughafen auf Ulawa, Insel des Inselstaates der Salomonen
 Nepal Airlines (ICAO-Code), die staatliche Fluggesellschaft Nepals
 Rádio Nacional de Angola, die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft von Angola
 ribonucleic acid siehe Ribonukleinsäure
 Regeln für die Erschließung von Nachlässen und Autographen, ein bibliothekarisches Regelwerk im deutschsprachigen Raum zur Erschließung von Nachlässen
 Republic of New Afrika, schwarznationalistische Organisation in den USA 
 Rhein-Neckar-Arena, Fußballstadion in Sinsheim, vom TSG 1899 Hoffenheim benutzt

RNA